Kerkrecht is een ander woord voor:

 het canoniek recht, ofwel de wijze waarop de kerk optreedt en is georganiseerd binnen het rooms-katholicisme en het anglicanisme
 de kerkorde, ofwel de wijze waarop de kerk optreedt en is georganiseerd binnen het protestantisme